Др може бити:
Др (филм из 1962), југословенски филм
Др (филм из 1984), југословенски филм

Види још 
 Доктор (вишезначна одредница)